Stowell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Stowell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Stowell – miejscowość w USA, w hrabstwie Chambers